Джеймс Гатри
 Гатри, Джеймс (1792—1869) — американский юрист, политик и государственный деятель.
 Гатри, Джеймс (1859—1930) — шотландский художник.
 Гатри, Джеймс (1953) — английский музыкальный продюсер.